Илиев (Илиева) — болгарская фамилия, производная от мужского имени Илия.

Известные носители 
 Илиев, Атанас (1883—1985) — болгарский философ и психолог XX века.
 Илиев, Валентин (род. 1980) — болгарский футболист.
 Илиев, Владимир (род. 1987) — болгарский биатлонист.
 Илиев, Димитр (род. 1986) — болгарский футболист.
 Илиев, Димитр (род. 1988) — болгарский футболист. Футболист года в Болгарии (2019, 2020).
 Илиев, Димитр (род. 1999) — болгарский футболист.
 Илиев, Зарах Бенсионович (род. 1966) — российский предприниматель.
 
 Илиев, Ивица (род. 1979) — сербский футболист, нападающий.
 
 
 Илиев, Любомир (1913—2000) — болгарский математик, академик АН НРБ.
 Илиев, Никола (род. 2004) — болгарский футболист, нападающий.
 Илиев, Николай (род. 1981) — болгарский актёр и телеведущий.
 Илиев, Николай (род. 1964) — болгарский футболист, защитник. 
 Илиев, Пламен (род. 1991) — болгарский футболист, вратарь клуба «Левски».
 Илиев, Роман Лазаревич (род. 1984) — глава Федерации сумо России
 Илиев, Стефан (1935—2018) — болгарский актёр театра и кино.

 Илиева, Жанета (род. 1984) — болгарская спортсменка по художественной гимнастике.

См. также 
 Ивлиев